Gedinne is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen en in het Waalse Gewest. De gemeente telt ongeveer 4.500 inwoners. Op het grondgebied van de gemeente, op de grens met Frankrijk bevindt zich de Croix Scaille, het hoogste punt van de provincie Namen. De Devoonse etage Gedin(n)ien (Lochkovien) is naar de plaats vernoemd.

Kernen

Deelgemeenten

Aangrenzende Gemeenten
De gemeente Gedinne grenst aan een groot aantal landelijke dorpjes en aan enkele Franse gemeentes:

Kaart

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geboren in Gedinne 

 Théodule Poncelet (1836-1909), senator
 Adelin Clotz (1892-1977), senator en schepen voor de Belgische Socialistische Partij (BSP)
 Joseph Gillain (1914-1980), striptekenaar (Jijé)

Natuur en bezienswaardigheden 

De vijver van Boiron (natuurreservaat) bevindt zich in de gemeente. Dit gebied is van groot belang voor verschillende watervogels. Ook de visarend en de beverrat komen er voor.
 De Tour du Millénaire is een 43 meter hoge uitkijktoren op het plateau van de Croix Scaille, het hoogste punt in de omgeving (503 m), die het landschap domineert. Wegens houtrot werd hij in de zomer van 2009 afgebroken en nadien 
gerenoveerd. De houten steunpalen werden door stalen pijlers vervangen waardoor de toren weer toegankelijk is.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Verkeer en vervoer 
In Gedinne bevindt zich het Station Gedinne.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Gedinne

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Namen (provincie)